Gravellona kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Gravellona Toce, kommunhuvudort, Piemonte, Verbania, 
 Gravellona (kommunhuvudort i Italien), Lombardiet, Provincia di Pavia, 

Robotskapade Italienförgreningar